La Fußball-Bundesliga 1963-1964 è stata la 54ª edizione della massima divisione del campionato tedesco di calcio, la 1ª di Bundesliga a girone unico. Si è disputata tra il 24 agosto 1963 e il 9 maggio 1964, e si è conclusa con la vittoria finale del , al suo secondo titolo in totale.

Capocannoniere del torneo è stato Uwe Seeler dell' con 30 reti.

Fondazione della Bundesliga 
Questo è stato il primo torneo con la formula del girone all'italiana unico: in precedenza, infatti, tutte le squadre erano ripartite su base geografica in cinque massime divisioni interregionali: Nord, West, Südwest, Süd e Berlin. Ciascuna di queste assegnava un titolo, inoltre qualificava la vincitrice e generalmente anche la seconda classificata alla fase nazionale; chi vinceva questa fase era proclamato campione nazionale.

Nel 1962 viene però deciso di creare un unico girone nazionale, al quale avrebbero partecipato un diverso e predefinito numero di compagini da ciascun campionato, a seconda di una complessa graduatoria che mischiava i risultati storici con quelli ottenuti negli anni immediatamente precedenti, e riservando comunque una discrezionalità in capo alla Federazione.

Le sedici società scelte infine nel 1963 dalla DFB furono l'Amburgo, l'Eintracht Braunschweig e il Werder Brema dall'Oberliga Nord, il , il Colonia, il Meidericher, il Preußen Münster e lo Schalke 04 dalla West, il Kaiserslautern e il Saarbrücken dalla Südwest, l'Eintracht Frankfurt, il Karlsruhe, il Monaco 1860, il Norimberga e lo Stoccarda dalla Süd, e l'Hertha da Berlino.

A conti fatti, la Federazione rispettò le classifiche della stagione precedente, salvo tre casi. Il meno problematico fu quello dello , ammesso solo in virtù del palmares che lo rendeva il secondo club tedesco più vincente all'epoca. Al contrario, si segnalò l'esclusione del , vittima dei brillanti risultati dei cugini del Monaco 1860 e della decisione federale di avere sedici club di sedici città diverse per dare il massimo interesse ed inclusività alla nuova categoria. Il terzo caso fu il più spinoso, ossia l'ammissione d'ufficio dell'FC Saarbrücken, che null'altro vantava se non una lontana apparizione in Coppa dei Campioni peraltro subito stroncata dal , ma che si vociferava avesse amicizie molto influenti nella dirigenza federale.

Stagione 
Questa edizione viene subito monopolizzata dal , che mantiene la testa della graduatoria per quasi tutto il torneo; concluderà sei punti sopra il Meidericher, che si classificherà secondo. I campioni in carica del  si piazzano invece al quarto posto, ma sono protagonisti di una buona prova nella Coppa dei Campioni: sono eliminati in semifinale dai futuri vincitori dell'Inter. Lo stesso traguardo viene raggiunto anche dal Colonia nella Coppa delle Fiere; la squadra, dopo aver sconfitto anche la Roma, viene fermata dal Valencia.

Squadre

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificata in Coppa dei Campioni 1964-1965
      Vincitrice della Coppa di Germania 1964 e qualificata in Coppa delle Coppe 1964-1965
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1964-1965
      Retrocesse in Regionalliga 1964-1965

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1963-1964.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1964-1965.
  , ,  e  selezionate per la Coppa delle Fiere 1964-1965.
   e  promosse in Bundesliga 1964-1965
   e  retrocesse in Regionalliga

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (17)
 Minor numero di sconfitte:  (2)
 Miglior attacco:  (78 gol segnati)
 Miglior difesa:  (36 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+38)
 Maggior numero di pareggi:  (13)
 Minor numero di pareggi: , ,  (5)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (19)
 Peggior attacco:  (34 gol segnati)
 Peggior difesa:  (72 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-28)

Giocatori

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1963-1964

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
1963